A Sweet Perfect Box a Sweetbox-projekt tizenhatodik albuma. 2008-ban jelent meg Japánban. Hét CD-ből áll, az együttes első hat stúdióalbumának japán kiadásait tartalmazza, továbbá az Everything’s Gonna Be Alright című dal remixeit. 48 oldalas borítófüzet jár hozzá.

Számlista

Sweetbox-albumok
2008 nagylemezei
Válogatásalbumok